Il doppio maschile dell'AEGON Trophy 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Colin Fleming e Ross Hutchins erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nei quarti di finale contro Eric Butorac e Rik De Voest.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot hanno battuto in finale Jonathan Marray e Frederik Nielsen 6–4, 6–7(9–11), [10–8].

Teste di serie

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (quarti di finale)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (quarti di finale)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (campioni)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

AEGON Trophy 2012